Riviere-au-Renard är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Riviere-au-Renard ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Riviere-au-Renard är lite kuperad. Havet är nära Riviere-au-Renard åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Riviere-au-Renard. Närmaste större samhälle är Gaspé,  km söder om Riviere-au-Renard. 

I omgivningarna runt Riviere-au-Renard växer i huvudsak blandskog. Runt Riviere-au-Renard är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Québec